Panke kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Panke (Spree), biflod som ansluter till Spree i Berlin, 
 Panke (Stepenitz), biflod till Stepenitz i Brandenburg,